Roundabout kan syfta på:

 Roundabout (sång) – en sång av bandet Yes
 Roundabout-moving girls – ett hip-hop projekt från Schweiz
 Roundabout – ett tidigare namn på rockgruppen Deep Purple